IWD steht für:
 Individual-Wheel Drive, Direktantrieb jedes einzelnen Rades eines Fahrzeugs
 International Women’s Day, dt. Internationaler Frauentag
 International Worker’s Day, siehe Erster Mai
 Gogebic-Iron County Airport (IATA-Code), Flughafen in Ironwood, Gogebic County, Michigan
 Orbest Orizonia Airlines (ICAO-Code), spanische Fluggesellschaft

iwd steht für:
 Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft, siehe Institut der deutschen Wirtschaft #Publizistik

Abkürzung